Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2022 var den 135. turnering om Wimbledon-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af Wimbledon-mesterskaberne 2022 og blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 27. juni - 10. juli 2022, mens kvalifikationen afvikledes den 20. - 23. juni 2022 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Mesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, som vandt Wimbledon-titlen for fjerde gang i træk og syvende gang i alt. Djokovic blev dermed den anden spiller i tennishistorien med 21 grand slam-titler i herresingle og den første med 32 herresinglefinaler på grand slam-niveau. Han blev endvidere den første spiller med ni grand slam-titler i herresingle som 30-årig eller ældre, og i en alder af 35 år og 49 dage blev han den næstældste vinder af Wimbledon-mesterskabet i herresingle i den åbne æra, kun overgået af Roger Federer, der var 36 år ved sin sidste triumf i 2017. I finalen besejrede han Nick Kyrgios med 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3). Kyrgios var i sin første grand slam-finale i herresingle, efter at hans indtil da bedste resultat havde været to kvartfinalepladser ved Wimbledon i 2014 og Australian Open i 2015. Han var endvidere den første useedede finalist i Wimbledon-mesterskabet i herresingle siden Mark Philippoussis i 2003.

Rafael Nadal havde vundet årets to første Vindere af grand slam-mesterskaber i herresingle men gik glip af muligheden for at vinde tre grand slam-titler i træk, da han meldte afbud til sin semifinale mod Nick Kyrgios på grund af en forstrækning af en mavemuskel. Det var første gang siden 1931, at en herresinglespiller trak sig inden en finale eller semifinale i Wimbledon-mesterskabet i herresingle. Cameron Norrie blev den fjerde britiske mand i tennissportens åbne æra (after Roger Taylor, Tim Henman og Andy Murray) i en semifinale i mesterskabet. Det var endvidere første gang, at to venstrehåndede mænd (Norrie og Nadal) nåede frem til semifinalerne i Wimbledon, siden John McEnroe og Goran Ivanišević i 1992, og i en grand slam-semifinale siden Nadal og Jürgen Melzer i French Open i 2010.

Dette var den første udgave af Wimbledon-mesterskabet i herresingle siden indførelsen af ATP's verdensrangliste i 1973, og den første grand slam-turnering i herresingle siden Australian Open 1999, hvor hverken nr. 1 eller 2 på ranglisten deltog. Listens nr. 1, Daniil Medvedev fra Rusland, var blevet ramt af den generelle udelukkelse af russiske og hviderussiske spillere efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året, mens nr. 2, Alexander Zverev, havde pådraget sig en ankelskade ved French Open nogle uger forinden. Det var også første gang siden 1998, at den tidligere ottedobbelte vinder af titlen, Roger Federer, ikke deltog.

Feliciano López deltog i hovedturneringen ved en grand slam-turnering i herresingle for 81. gang og tangerede dermed Roger Federers rekord. I John Isners kamp i tredje runde mod Jannik Sinner forbedrede amerikaneren Ivo Karlović's rekord på 13.728 serveesser på ATP Tour. Den nye rekord lød herefter på 13.748 esser.

Nyt format for femte sæt 

Dette var første udgave af Wimbledon-mesterskabet i herresingle, hvor der blev spillet en match tiebreak som afgørelse på femte sæt, hvis stillingen nåede 6-6. Og det var den tredje udgave af mesterskabet med en tiebreak-afgørelse i femte sæt, idet der ved de to foregående mesterskaber var blevet spillet en almindelig tiebreak i femte sæt ved stillingen 12-12. Ændringen var en del af en harmonisering af formatet for afgørende sæt i de fire grand slam-turneringer, som indtil da havde haft fire forskellige formater for afgørende sæt. Reglen kom for første gang i brug i hovedturneringen, da Alejandro Davidovich Fokina besejrede Hubert Hurkacz i første runde.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg £ 16.320.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ca. 9 % i forhold til året før, hvor mesterskabet imidlertid blev afviklet under særlige forhold på grund af COVID-19-pandemien, og en stigning på ca. 5 % i forhold til 2019, der var den seneste udgave af turneringen, der blev gennemført under normale forhold.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 18. maj 2022 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Efter kvalifikationsturneringens start meldte 5 af de direkte kvalificerede spillere imidlertid afbud til mesterskabet, hvilket gav plads til 5 lucky losere fra kvalifikationen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 20. juni 2022 (en uge før turneringens start) blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af ATP's verdensrangliste deltog ikke i mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Fem spillere gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen som lucky losers.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde otte spillere har modtaget et wildcard (WC). Kvalifikationen blev afviklet i perioden 20. - 23. juni 2022 i Wimbledon Qualifying and Community Sports Centre i Roehampton.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere opnåede en plads i hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2022
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2022
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2022
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2022

Noter

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon-mesterskaberne 

Wimbledon-mesterskaberne 2022
2022
ATP Tour 2022